Molnár Péter
 Molnár Péter (1925–2000) Ybl Miklós-díjas építész
 Molnár Péter (1942–2022) orvos, egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa
 Molnár Péter (1943) Munkácsy Mihály-díjas festőművész
 Molnár Péter (1954) operatőr, rendező, forgatókönyvíró
 Molnár Péter (1963–2017) újságíró-fotóriporter, operatőr, szóvivő
 Molnár Péter (1964) jogász, politikus (Fidesz, SZDSZ), országgyűlési képviselő
 Molnár Péter (1965) szobrász
 Molnár Péter (1979) válogatott kajakozó
 Molnár Péter (1980), Molnár Péter „Stula”, a CrazyGranat  a Mobilmánia, és az Omen énekese
 Molnár Péter (1982) testépítő
 Molnár Péter (1983) labdarúgó, kapus (Győri ETO, Siófok)
 Molnár Péter (1986) világbajnok kajakozó

hasonló nevűek
 Kálloy Molnár Péter (1970) színész, költő, műfordító, rendező és énekes
 Molnár Péter Salamon (1976) kerámiaszobrász
 Molnár Gál Péter (1936–2011) színikritikus, újságíró, dramaturg, színháztörténész

Jegyzetek